Næs ist der Familienname folgender Personen:
 Bjarne Næs, norwegischer Skispringer
 Halvor Næs (1927–2022), norwegischer Skispringer
 Jónas Þór Næs (* 1986), faröischer Fußballspieler
 Thormod Næs (1930–1997), norwegischer Sportschütze

Siehe auch:
 Næss